«Любовное зелье» («Приворотное зелье», ) — картина Эвелин де  Морган, написанная в 1903 году и изображающая ведьму и фамильяра в образе чёрного кота у её ног.

По словам Элизы Лотон Смит картина отображает «увлечение прерафаэлитов средневековой тематикой и декоративными деталями».

Примечания 

Картины Эвелин де Морган
Кошки в живописи